Comet steht für:

 ehemalige Verbrauchermärkte der co op AG, siehe Co op AG#Lebensmitteleinzelhandel
 von der Metro AG übernommene und 2008 an die Rewe Group verkaufte Märkte, die bis 2011 im Franchisesystem betrieben werden, siehe Extra (Supermarkt)
 eine von der BVA übernommene regionale Supermarktkette der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, siehe Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen#Comet
 ein frühes Düsenflugzeug, siehe de Havilland DH.106 Comet
 Comet (Ajax), eine Ajax-Programmiertechnik
 Comet (Musikpreis),  Musikpreis des Fernsehsenders VIVA
 Comet Feuerwerk, ein deutsches Unternehmen der Pyrotechnik-Branche
 Comet (Software), betriebswirtschaftliche Standardsoftware
 Comet Holding, ein Schweizer Röntgen- und Vakuumtechnikunternehmen
 Comet Photo, eine Schweizer Bildagentur 
 Frehley’s Comet, US-amerikanische, von Ace Frehley gegründete Rockband
 MSC Comet Durmersheim, deutscher Motoballverein
 SC Comet Kiel, deutscher Fußballverein

Orte:
 Comet (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Comet (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Comet (Montana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Comet (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Comet (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Comet (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Personen:
 Al Comet (* 1959), Schweizer Keyboarder

Verkehr:
 Hall Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Comet (1907–1908)
 Continental Motors Corporation (Buffalo), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Comet (1913–1914)
 Comet Cyclecar, ein ehemaliger US-amerikanischer Autohersteller (1914)
 Comet Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1917–1922)
 Comet (Automarke), eine ehemalige US-amerikanische Automarke (1946–1948)
 Comet Co., ein ehemaliger US-amerikanischer Autohersteller (1947)
 Comet Motors, ein ehemaliger US-amerikanischer Autohersteller aus Sacramento (1954–1962)
 der Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers H. & S. Norfolk Company (1901–1905)
 der Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Preston Autocar Company (1921)
 Comet Motor, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller 1907–1908
 Mercury Comet, Modell der US-amerikanischen Automarke Mercury
 ein Kleinkraftrad des österreichischen Herstellers KTM, siehe KTM Comet Racer
 Comet (Panzer), britischer Panzer des Zweiten Weltkriegs
 LDE – Comet, sächsische Dampflokomotive
 KFNB – Olomucia und Comet, österreichische Dampflokomotive
 Comet (Wagen), ein Reisezugwagen
 Comet (Schiff, 1811), britischer Raddampfer

 Comet (Schiff, 1905), siehe Zusammenstoß der Comet mit der Cometen
 Comet (Schiff, 1907), ein für die Großen Seen gebautes turbinengetriebenes Passagierschiff
 De Havilland DH.106 Comet, ein Passagierflugzeug 
 De Havilland DH.88 Comet, Rennflugzeug
 B&F FK 12 Comet, ein Ultraleichtflugzeug

Achterbahnen:
 Comet (Lincoln Park)
 The Comet (Great Escape), Holzachterbahnen in Crystal Beach
 The Comet (Waldameer), Holzachterbahn in Waldameer

COMET steht als Abkürzung für:
 Carvedilol Or Metoprolol European Trial, eine medizinische Studie, siehe COMET (Studie)
 COMET – Competence Centers for Excellent Technologies, österreichisches Forschungsförderungsprogramm
 Competence Measurement and Training, ein pädagogisches Projekt im EU-Programm Lebenslanges Lernen, siehe COMET (Europäische Union)

CO-MET steht für:
 Departamento del Meta, ISO-3166-2-Code für das kolumbianische Departamento

Siehe auch:
 Comète
 Komet (Begriffsklärung)

Abkürzung